2483 Guinevere – asteroide della fascia principale
 Guinevere Planitia – regione del pianeta Venere
 Guinevere – variante in lingua francese del nome Ginevra
Ginevra, moglie di Re Artù